Рената Тебальди (; 1 февраля 1922, Пезаро, Италия — 19 декабря 2004, Сан-Марино) — итальянская оперная певица (сопрано).

Биография 
Рената Тебальди родилась 1 февраля 1922 года в Пезаро в семье Теобальдо Тебальди и Джузеппины Барбьери. 

Обучалась в Пармской консерватории у Итало Бранкуччи и Этторе Кампогаллиани. Затем продолжила обучение в Консерватории имени Д. Россини в родном Пезаро у Кармен Мелис.

Дебютировала на оперной сцене в 1944 году в опере Мефистофель А. Бойто в театре города Ровиго. В 1946 году вошла в труппу театра «Ла Скала» после участия в торжественном концерте по поводу открытия театра после Второй мировой войны (дирижировал Артуро Тосканини).

31 января 1955 года дебютировала в Метрополитен Опера в партии Дездемоны в опере «Отелло» Д. Верди (партию Отелло пел Марио Дель Монако). Тебальди выступала в этом театре в течение 18 лет, спев в 270 спектаклях.

В 1955 по 1965 год она регулярно пела на сцене Лирической оперы в Чикаго.

В 1955 году он выступила в опере «Тоска» в Королевском оперном театре Ковент-Гарден в Лондоне.

В 1958—1960 году выступала в Венской государственной опере в операх «Тоска» Пуччини, «Отелло» и «Аида» Верди, «Андре Шенье» Джордано.

Неоднократно выступала также в Париже, Барселоне, Берлине, Штуттгарте, Мехико, Филадельфии, Токио.

Последнее сценическое выступление Ренаты Тебальди состоялось в 1973 году на сцене Метрополитен Опера в опере «Отелло».

После завершения сценической карьеры Тебальди занималась концертной деятельностью.

В 1975 году гастролировала в СССР, дав концерты в Москве, Ленинграде и Киеве.

В 1976 году завершила творческую деятельность.

28 февраля 2002 года в Театре Ла Скала был организован вечер, посвященный её 80-летию.

Творчество 

Творчество Тебальди получило высокую оценку критиков.

А. Матусевич отмечает, что «Рената Тебальди вошла в историю мировой оперы прежде всего как выдающаяся вокалистка, певица с удивительно красивым, горячим и проникновенным голосом, высокой вокальной культурой. Как певица она имела немного равных себе не только в Италии, но и во всем мире. Спектакли и концерты с её участием практически с самого начала её артистической деятельности становились большими художественными событиями…»

Тебальди сотрудничала с такими дирижёрами, как Туллио Серафин, Герберт фон Караян, Ламберто Гарделли, Георг Шолти, Карл Бём, Джеймс Ливайн. Очень часто партнёром певицы на сцене и в студии был тенор Марио дель Монако, известно не менее 17 их совместных оперных записей.

Рената Тебальди стала одной из 150 самых популярных итальянцев в проекте «150 итальянцев», созданного по инициативе итальянского бумажного бренда Fabriano Boutique, в котором участвовали жители Италии путем голосования, по случаю 150-летия объединения Италии в 2011 году.

Благодаря строгому режиму она в течение долгих лет умела сохранять отличную форму. Когда незадолго до своего пятидесятилетия артистка стала страдать от излишней полноты, она за несколько месяцев сумела сбросить более двадцати лишних килограммов веса и снова предстала перед публикой, как никогда элегантной и изящной.

Репертуар 
 Елена, Маргарита — «Мефистофель» А. Бойто
 Валли — «Валли» А. Каталани
 Татьяна — «Евгений Онегин» П. Чайковского
 Адриенна Лекуврер — «Адриенна Лекуврер» Ф. Чилеа
 Мадлен де Куаньи — «Андреа Шенье»	У. Джордано
 Федора — «Федора» У. Джордано
 Маргарита — «Фауст» Ш. Гуно
 Клеопатра — «Юлий Цезарь в Египте» Г. Генделя
 Сантуцца — «Сельская честь» П. Масканьи
 Сюзель — «Друг Фриц» П. Масканьи
 Графиня Альмавива — «Свадьба Фигаро» В. Моцарта
 Донна Эльвира — «Дон Жуан» В. Моцарта
 Джоконда — «Джоконда» А. Понкьелли
 Манон Леско — «Манон Леско» Д. Пуччини
 Мими — «Богема» Д. Пуччини
 Флория Тоска — «Тоска» Д. Пуччини
 Чио-Чио-Сан — «Мадам Баттерфляй» Д. Пуччини

 Минни — «Девушка с запада» Д. Пуччини
 Жоржетта — «Плащ» (Триптих) Д. Пуччини
 Сестра Анжелика — «Сестра Анжелика» (Триптих) Д. Пуччини
 Лауретта — «Джанни Скикки» (Триптих) Д. Пуччини
 Лю — «Турандот» Д. Пуччини
 Сесилия — «Сесилия» Л. Рефиса
 Памира — «Осада Коринфа»	Д. Россини
 Матильда — «Вильгельм Телль» Д. Россини
 Олимпия — «Олимпия» Г. Спонтини
 Жанна Д’Арк — «Жанна Д’Арк» Д. Верди
 Леонора — «Трубадур» Д. Верди
 Виолетта Валери — «Травиата» Д. Верди
 Амелия — «Симон Бокканегра» Д. Верди
 Амелия — «Бал-маскарад» Д. Верди
 Елизавета Валуа — «Дон Карлос» Д. Верди
 Леонора — «Сила Судьбы» Д. Верди
 Аида — «Аида» Д. Верди
 Дездемона — «Отелло» Д. Верди
 Алиса Форд — «Фальстаф» Д. Верди
 Елизавета — «Тангейзер» Р. Вагнера
 Эльза — «Лоэнгрин» Р. Вагнера
 Ева — «Нюрнбергские мейстерзингеры» Р. Вагнера

Премии и награды 

Введена в Зал славы журнала Gramophone.

Примечания

Литература 
 Тимохин В. Выдающиеся итальянские певцы. Очерки. — М., 1962.   — С. 152-161.
 Stefano Papi, Renata Tebaldi, Electa, Milano 2007.
 Andre Segond, Renata Tebaldi, Editions Laffont, Lyon 1981.
 Paolo Isotta, Omaggio a Renata Tebaldi, Milano, Edizioni del Teatro alla Scala, 1992.

Ссылки 

 Р. Тебальди на сайте belcanto.ru
 Рената Тебальди — в цикле радиопередач М.Малькова «Из коллекции редких записей»

Академические музыканты Италии
Оперные певцы и певицы Италии
Певцы и певицы Италии
Сопрано
Лауреаты премии «Грэмми»
Зал славы Gramophone